Oreohelix variabilis är en snäckart som beskrevs av J. Henderson 1929. Oreohelix variabilis ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
variabilis